Fārfār (persiska: فارفار) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Östazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Fārfār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fārfār är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Tabīl Bāshī,  meter över havet,  km söder om Fārfār. Runt Fārfār är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Marand,  km sydost om Fārfār. Trakten runt Fārfār består till största delen av jordbruksmark. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Östazarbaijan